Francisco I Gonzaga (m. 1444) — marquês de Mântua;
 Francisco Gonzaga (1444–1483) — cardeal italiano;
 Francisco Gonzaga (1538-1566) — cardeal italiano;
 Francisco II Gonzaga (1566-1519) — marquês de Mântua;
 Francisco III Gonzaga (m. 1550) — duque de Mântua e marquês de Monferrato;
 Francisco Gonzaga (1538-1566) — cardeal italiano;
 Francisco IV Gonzaga (m. 1612) — duque de Mântua e duque de Monferrato;
 Francisco de Gonzaga-Nevers (1606-1622) — filho de Carlos I de Mântua.

Desambiguações de antropônimos